Ви́ктор Васи́льевич Ави́лов () — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1993). Старший брат актрисы Ольги Авиловой-Задохиной (1958—1990).

Биография 

Родился в семье рабочих. В 1972 году окончил Московский индустриальный техникум. В 1972—1974 годах проходил службу в Советской Армии. Работал водителем МАЗа в 29-м автокомбинате Мосстройтранса.

С 1974 года, продолжая работать водителем, присоединился к самодеятельной театральной труппе Валерия Беляковича, где в следующем году в первом премьерном спектакле выступил в роли Кочкарёва в спектакле «Женитьба». В 1979 году начал профессионально заниматься сценой, поступил на работу в Театр-студию на Юго-Западе. В следующем году получил главную роль в спектакле «Мольер» по пьесе М. Булгакова «Кабала святош». В 1984 году играл в «Гамлете».

В 1987 «Гамлет» участвует в Эдинбургском театральном фестивале.

В 1988 году Авилов дебютировал в кино в роли Платона Андреевича в мистическом триллере «Господин оформитель» Олега Тепцова.

В 1988 году в широкий прокат выходит «Узник замка Иф» Георгия Юнгвальд-Хилькевича с авиловским графом Монте-Кристо. Летом 1989 года — уже Калигула в спектакле по пьесе А. Камю. Позже Авилов попытался снять фильм по этой пьесе.

Одной из самых ярких киноролей Авилова стала роль Мордаунта в четырёхсерийной картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Мушкетёры двадцать лет спустя» (1992).

В 1990 году умерла Ольга Авилова-Задохина, младшая сестра Виктора, актриса Театра-студии на Юго-Западе. 1993 год — последняя из больших ролей, Воланд в спектакле «Мастер и Маргарита». В этом же году Виктору Авилову присвоено звание Заслуженного артиста России. В 1995 году во время гастролей в Берлине с «Мастером и Маргаритой» у Авилова произошло прободение язвы. В 1999—2000 боролся с туберкулёзом, получил вторую группу инвалидности. В «Театре на Юго-Западе» имел немного спектаклей, основная площадка — вновь создаваемый театр «Киноспектакль» под руководством Олега Лещинера. В 2001 году снялся в клипе российской певицы Алсу на песню «Осень». Съёмки проводились в Венеции. В 2002 году Авилов пробует себя в качестве хореографа в спектакле «Парфюмер» театра «Арт-Хаус». В этом же году создаёт свою актёрскую школу (при театре «Киноспектакль»). В 2004 году — в театре «Киноспектакль» он — режиссёр-постановщик спектакля «Грешная деревня Далскабаты, или Забытый чёрт» по пьесе чешского драматурга Яна Дрды, одновременно руководит съёмками видеоверсии спектакля «Мольер» в театре на Юго-Западе, в запуске фильм по пьесе Л. Жуховицкого «Последняя женщина сеньора Хуана», утверждён в главной роли в новом спектакле «Куклы» театра на Юго-Западе, гастроли антрепризы — «Русского независимого театра».

Умер 21 августа 2004 года в клинике Новосибирского Академгородка, где лечился от рака, по мнению председателя комиссии по борьбе с лженаукой академика Э. П. Круглякова, артист поддался заведомо ложной рекламе.

Похоронен в Москве, на Востряковском кладбище, уч. 80.

Семья 

Сестра — актриса Ольга Авилова-Задохина (1958—1990).

Первая жена — Татьяна.

Вторая жена — Галина Галкина, заслуженная артистка России, две дочери — Анна (род. в 1981 г.) и Ольга (род. в 1985 г.).

Третья жена — Лариса.

Творчество

Роли в театре

Театр на Юго-Западе 

  — «Женитьба» Н. В. Гоголя — Кочкарёв
  — «Уроки дочкам» («Уроки дочкам» И. А. Крылова — Семён, «Беда от нежного сердца» Вл. Соллогуба — Дарья Семёновна Бояркина)
  — «Старые грехи» (по рассказам Антоши Чехонте) — Альфонс Шампунь («На чужбине»), Дубов («Дорогая собака»), Лесник («Беспокойный гость»), Дьячок Ефим («Хирургия»), Дездемонов («Депутат»), Шлёпкин («Два газетчика»)
  — «Мольер» М. Булгакова — Мольер
  — «Лекарь поневоле» Мольера — Сганарель
  — «Жаворонок» Ж. Ануя — Дофин Карл, Инквизитор, Лаир
  — «Эскориал» М. де Гельдероде — Фолиаль
  — «Владимир III степени» Н. В. Гоголя — Иван Петрович, Собачкин
  — «Игроки» Н. В. Гоголя — Ихарев, Швохнев
  — «Дракон» Е. Шварца — Генрих, Ланцелот
  — «Что случилось в зоопарке» Э. Олби — Питер
  — «Носороги» (Э. Ионеско) — Беранже
  — «Штрихи к портрету» В. Шукшина — Прокопий Лагутин («Ваня, как ты здесь?»), Иван («Хозяин бани и огорода»), Князев («Штрихи к портрету»), Бронька Пупков («Миль пардон, мадам!»)
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Хлестаков
  — «Самозванец» (Л. Корсунский) — Пашка (ввод)
  — «Гамлет» Шекспира — Гамлет
  — «Агент 00» (Г. Боровик) — Вождь
  — «Мандрагора» (Н. Макиавелли) — Каллимако
  — «С днём рожденья, Ванда Джун!» (К. Воннегут) — Лузлиф Харпер
  — «Последняя женщина сеньора Хуана» (Л. Жуховицкий) — Хуан
  — «Трилогия» (А. В. Сухово-Кобылин) — Варравин
  — «Трактирщица» (К. Гольдони) — маркиз Форлипополи
  — «Калигула» (А. Камю) — Калигула
  — «Ромео и Джульетта» Шекспира — Меркуцио, Парис
  — «Мастер и Маргарита» (М. Булгаков) — Воланд
 ? — «Макбет» Шекспира — Дональбайн (ввод)
  — «Сон в летнюю ночь» Шекспира — Фисба
  — «На дне» (Максим Горький) — Актёр
  — «Страсти по Мольеру» (В. Белякович по мотивам Ж.-Б. Мольера) — Лафреж («Скупой»), Маркиз Д’Авилон («Мещанин во дворянстве»)
  — «J.Gay-Opera.ru» (В. Белякович, по мотивам пьес Джона Гея и Бертольта Брехта, 2002) — Филч (ввод на премьере, 30 мая 2002 г.)

Другие театры 
  — «Пляска смерти» (Август Стриндберг) — Курт (Театр наций, реж. Виктор Гульченко).
  — «Скамейка» (Александр Гельман), («Независимый театральный проект»), реж. Игорь Китаев.
  — «Дон Кихот» (Алексей Дындыкин) — Дон Кихот (Театр клоунады п/р Терезы Дуровой, реж. Тереза Дурова).
  — «Туда и обратно» (Дж. Толкиен) — Предводитель гоблинов, дракон Рыжий Смог (театр «Киноспектакль», реж. Олег Лещинер).
  — «Парфюмер» (Патрик Зюскинд) — Гренуй (Арт-Хаус, реж. Вадим Тухватуллин).
  — «Свободная пара» (Дарио Фо) — профессор, «Любовник» («Независимый театральный проект»).
  — «Забыть Герострата» (Григорий Горин) — правитель (Арт-Хаус, реж. Вадим Тухватуллин).
  — «Мастер и Маргарита» (М. Булгаков) — Воланд (Русский независимый театр, реж. Юрий Крыжановский).

Фильмография 

  — Пришла и говорю — эпизод, фрагмент спектакля «Театр Аллы Пугачёвой» (в титрах не указан)
  — По траве босиком — Лёха
  — Большая игра — Френк По, американский журналист
 1988 — Господин оформитель — Платон Андреевич
 1988 — Красные слоны (короткометражный) — Мольер
 1988 — Любовь к ближнему — Пиджаков, скульптор без звания / незнакомец со скалы
 Новелла 1 «Монумент»
 Новелла 2 «Любовь к ближнему»
 1988 — Узник замка Иф — граф Монте-Кристо
  — Зелёный огонь козы — отец
 1989 — Искусство жить в Одессе — Владислав Симен
 1989 — Смиренное кладбище — Стас, работник кладбища
  — Гражданское пари (короткометражный) — сержант Гёз
 1990 — Зимняя вишня 2 — Миша
 1990 — Маскарад — Арбенин
 1990 — Сафари № 6 — сержант Гёз
  — Полигон
  — Растворённое зло — маньяк
  — Мушкетёры двадцать лет спустя — Мордаунт
  — Танцующие призраки — художник
  — Антифауст — Гильберт
 1993 — Сделай мне больно — актёр
 1993 — Тараканьи бега — Риша, помощник мафиози
  —  — Петербургские тайны — Катцель, доктор
  — Волчья кровь — Боровик (роль озвучил Никита Джигурда)
  — Зимняя вишня 3 — Миша
  — Василиса — Кощей Бессмертный
  — FM и ребята — отец Вадима
  — Русские амазонки — всемогущий
  — Синоптик (короткометражный) — писатель
  — Золотая голова на плахе — Мейерхольд
  — Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства — Хват, кузнец
  — Хиромант — незнакомец

Литература

Примечания

Ссылки 
 Мемориальный сайт В. Авилова 

Умершие от рака желудка
Похороненные на Востряковском кладбище
Персоналии:Театр на Юго-Западе